

Codici 
 ZM – codice ISO 3166-1 alpha-2 dello Zambia

Informatica 
 .zm  – dominio di primo livello dello Zambia

Altro 
 zm – simbolo dello zeptometro
 Zm – simbolo dello zettametro
 ZM – targa automobilistica di Zlaté Moravce (Slovacchia)